Краси́лівська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Красилів.

 Красилівська вулиця — одна із вулиць Києва, знаходиться в історичній місцевості Голосіїв, у Голосіївському районі.
 Красилівська вулиця — одна із вулиць Хмельницького, знаходиться у мікрорайоні Озерна.

Вулиці